Ежи́ха:

 Ежиха — самка ежа.
 Ежиха — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Ежиха — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Ежиха — населённый пункт (железнодорожная станция) в Котельничском районе Кировской области.
 Ежиха (станция) — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в населённом пункте Ежиха.

См. также 
 Ежи (значения)